Příjmení Cesarini nese více osobností:

 Carlo Francesco Cesarini (asi 1666 – asi 1741), italský hudební skladatel a houslista
 Giuliano Cesarini (1398–1444), italský kardinál
 Renato Cesarini (1906–1969), italsko-argentinský fotbalista a fotbalový trenér

Externí odkazy 
 

Italská příjmení